

Personnes 
 
 Hugues Broussard, (1934-2019), nageur français ;
 Robert Broussard, commissaire de police puis préfet, actif contre le grand banditisme des années 1970 en France ;
 Philippe Broussard, fils de Robert, journaliste, lauréat du prix Albert-Londres de la presse écrite ;
 Israel Broussard, (né en 1994), acteur américain.

Toponyme 
 Broussard, ville de l'État américain de la Louisiane.

Industrie 
 Max-Holste MH-1521 Broussard, avion de liaison français.